Brouwerij Droesbeque (Velzeke), 
 Brouwerij Cambier-Droesbeque, voorheen Brouwerij Droesbeque, een brouwerij gestart door een nazaat die later veranderde naar Brouwerij Cambier-Droesbeque